John Proctor House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Proctor House (Essex County, Massachusetts), ID-Nr. 90000253
 John Proctor House (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 93000011